Bogdo Uula kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bogda Shan, bergskedja, Xinjiang, 
 Bogda Feng, berg, Xinjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar